Hypno bezeichnet:

 Hypno (Film), britischer Horrorfilm von Sidney Hayers (1962)
 einen griechischen Wortstamm, siehe Liste griechischer Wortstämme in deutschen Fremdwörtern

Siehe auch:
 Hypnotherapie, Richtung der Psychotherapie

en:List of Pokémon (52–101)#Hypno
es:Anexo:Pokémon de la primera generación#Hypno
pl:Lista Pokémonów (81-100)#Hypno